149-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

 149-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 149-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.
 149-я истребительная авиационная дивизия Приамурской армии ПВО